Beverly Atlee Bunn

Localidades
Bunn (Carolina do Norte)

Ou ainda:
Bunne

Desambiguação